Бессара́бская Социалисти́ческая Сове́тская Респу́блика (Бессара́бская ССР) — советская республика, основанная 11 мая 1919 года как автономная часть РСФСР. Столицей стал город Одесса.

История

Предыстория 
28 апреля 1919 года на заседании Политбюро ЦК КП(б)У было принято решение о формировании Бессарабской Красной армии. 30 апреля Бессарабское бюро при Одесском комитете КП(б)У совместно с председателем Румчерода Владимиром Юдовским отчитывается в СНК УССР о постановлении «создать Бессарабский совнарком». Руководство новой ССР рассматривало ее территорию как один из плацдармов для мировой революции.

Создание республики 
1 мая 1919 года правительства РСФСР и УССР направили правительству Румынии ноту, ультимативно потребовав вывода из Бессарабии румынских войск. Румыны не ответили, и тогда 5 мая 1919 года на территории Украины было создано Временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабии председателем которого был назначен Иван Криворуков. В тот же день передовые части Красной Армии двинулись на западный берег Днестра и заняли ряд населённых пунктов. Но румынские войска, вопреки предварительным оценкам советских военачальников, оказались хорошо подготовленными. Они успешно отбили натиск красноармейцев, а затем отбросили их обратно, за Днестр. 

Уже к утру 6 мая в Одессе произошло образование Временного рабоче-крестьянского правительства Бессарабии во главе с Иваном Криворуковым. Правительство издало манифест об образовании Бессарабской Советской республики.

Административное деление 
Бессарабская Советская Социалистическая Республика декретом от 11 мая 1919 года трактовалась как автономная часть РСФСР, столицей провозглашена Одесса. В состав Бессарабской ССР вошли волости Тираспольского уезда Херсонской губернии, Балтского и Ольгопольского уездов Подольской губернии.

Военные действия на территории республики 
В начале мая в Бендерах и Кишиневе распространялись на румынском и французском языках большевистские агитационные открытки. Некоторые части Бессарабской дивизии начали наступление против войск Антанты и Королевства Румыния, но на второй день наступление остановилось. Красные войска вынуждены были отступить на левый берег Днестра. 15 мая началось наступление Красной армии с целью оказания помощи советской Венгрии, форсирование Днестра советскими войсками и вступление на территорию Королевства Румыния, однако румынские войска оказались более подготовленными, на что не рассчитывали командиры красной армии. 

Румыны успешно отразили красноармейское наступление и отбросили советские силы на другой берег Днестра. Атаман Григорьев как командир 6-й Украинской красной стрелковой дивизии получает приказ о выводе подчиненных ему сил из Елисаветграда и переводе своих ввойск в Бессарабию.

7 мая на территории республики поднято антибольшевистское восстание. В 20-х числах мая правительство перемещается к границе Бессарабии.

27 мая красная армия (около 150 чел.) — в основном, бывшие партизаны-бессарабцы, самочинно переправляються через Днестр из Паркан в Бендеры, к ним присоединяются рабочие, в первой половине дня они сумели добиться успеха, однако уже к вечеру остатки армии были выбиты на левый берег Днестра.

2 августа, с началом иностранной военной интервенции Польши и Франции столица была перенесена  из Одессы в Тирасполь, правительство находилось в железнодорожном вагоне на станции. При усложнении военной ситуации на Днестре в районе Тирасполя вагон с правительством переправлялся на другие станции Юго-Западных железных дорог. К концу августа красные формирования были зажаты между Армией УНР и Добровольческой армией. Из красных соединений формируется Южная группа войск 12-й армии под командованием Ионы Якира, в конце августа начала пробиваться севернее основных сил Красной армии.

Республика прекратила своё существование в сентябре 1919 года. Польская оккупация региона продолжалась до 29 декабря 1920 года.

Правительство 
Правительство развернуло политическую и культурно-просветительскую работу среди бессарабских красных частей: направляло агитаторов, организаторов, а также литературу на территорию Бессарабии, издавало еженедельную газету «Красная Бессарабия», печатало листовки. Народные комиссариаты в основном занимались разработкой декретов Бессарабской ССР на основе законодательных актов РСФСР.

См. также 
Молдавская ССР
Молдавская АССР

Ссылки 
 Бессарабская Социалистическая Советская Республика

Бессарабия
1919 год в Молдавии
Советские гособразования времён Гражданской войны в России
Появились в 1919 году
Исчезли в 1919 году
Бывшие государства новейшей истории Украины